Seznam armad z zaporedno številko 13.

Seznam 
 13. armada (Japonski imperij)
 13. armada (Ruski imperij)
 13. armada (Ukrajina)
 13. armada (ZSSR)

 Zračne
 13. zračna armada (ZDA)
 13. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi